Фина́л чемпиона́та Евро́пы по футбо́лу 2012 — решающий футбольный матч чемпионата Европы по футболу 2012, который состоялся 1 июля 2012 года на стадионе «Олимпийский» в Киеве между сборной Испании и сборной Италии. Главный судья — Педру Проэнса (Португалия). Матч закончился победой Испании.

Сборная Испании завоевала право на выход в финал, победив 27 июня сборную Португалии со счётом 4:2 в серии пенальти. Сборная Италии вышла в финал после своей победы 28 июня над сборной Германии со счётом 2:1 в основное время.

Перед матчем состоялась заключительная церемония чемпионата, в которой было задействовано более 600 человек, включая немецкую певицу Осеану, которая спела официальную песню чемпионата Endless Summer.

Матч начался в 21:45 по киевскому времени.

Стоит заметить, что сборные Испании и Италии уже встречались на групповом этапе Евро. Тогда матч закончился вничью 1:1.

2 из 4 мячей в финале сборная Италии пропустила, играя в меньшинстве — но не из-за удаления, а из-за того, что вышедший во втором тайме Тиагу Мотта не смог продолжить игру из-за травмы, а все три замены к тому времени Чезаре Пранделли уже использовал.

Путь к финалу

Отчёт о матче

Интересные факты 

 Кубок был вручён Икеру Касильясу под исполнение композиции «Heart of Courage», записанной студией Two Steps from Hell.
 Этот финал европейского первенства вошёл в историю как финал с самой большой разницей мячей. До этого наибольшей разницей было 3 мяча (на чемпионате Европы 1972 года сборная ФРГ обыграла сборную СССР со счётом 3:0).
 Висенте дель Боске стал вторым после Гельмута Шёна тренером, выигравшим с национальной сборной чемпионат мира и чемпионат Европы, а также первым тренером, выигравшим, помимо этих двух турниров, и Лигу чемпионов УЕФА.
 На матче работала та же бригада арбитров, что и на финале Лиги чемпионов.
 Итальянцы были вынуждены доигрывать матч в меньшинстве, так как Тиагу Мотта в середине второго тайма получил травму и продолжить игру не сумел, а все три замены Чезаре Пранделли уже использовал.
 28 июня, за несколько дней до финала, математиками Хавьером Лопесом Пенья и Уго Тушеттом, работавшими в Лондоне, была выложена в Интернет научная работа по теории сетей, посвящённая разбору испанской тактики «тики-така» на чемпионате мира 2010 года и особенно в финале турнира. Поскольку чувствительность к ошибкам игроков у испанцев была указана ниже, чем у нидерландцев, математики между строк намекали на то, что Испания выиграет и этот чемпионат Европы.

Ссылки 

2012
Чемпионат Европы по футболу 2012
Июль 2012 года
Футбол на Украине в 2012 году
Спорт на Украине в 2012 году
Международные соревнования по футболу в Киеве
События 1 июля
Спорт в Испании в 2012 году
Футбол в Италии в 2013 году
Матчи сборной Испании по футболу
Матчи сборной Италии по футболу